Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 277.
 Interstate 277 en Caroline du Nord
 Interstate 277 en Ohio

Voir aussi